Кая́н () — словацкая фамилия (женский вариант Кая́нова, ), народ, биологическое название.

Фамилия 
 Каян, Милан (род. 1970) — словацкий кёрлингист и тренер.
 Каянова, Габриэла (род. 1975) — словацкая кёрлингистка.

Народ 
 Каян (народ) (кайяцы) — этническая общность группы даяков в Индонезии и Малайзии.

Биологическое название 
 Каян или Каянус (лат. Cajanus) — род кустарниковых растений подсемейства Мотыльковые (Faboideae) семейства Бобовые (Fabaceae).